

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Nasale – wieś w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Wartkowice 
 Nasale – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Byczyna

Inne 
 Nasale – element głowy niektórych stawonogów

Zobacz też 
 Kość nosowa (łac. Os nasale)